Ombrone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Torrente Ombrone, vattendrag, Toscana, 
 Ombrone, vattendrag, 

Robotskapade Italienförgreningar